Turniej Nordycki 2001 – piąta edycja Turnieju Nordyckiego, przeprowadzona w marcu 2001 na skoczniach w Falun, Trondheim i Oslo w ramach Pucharu Świata 2000/2001 w skokach narciarskich.

Turniej miał rozpocząć się 6 marca 2001 w Falun serią kwalifikacyjną do pierwszych zawodów indywidualnych, jednak została ona odwołana, a do konkursu, zorganizowanego dzień później, dopuszczono wszystkich zgłoszonych zawodników. Następne zawody odbyły się w Trondheim – 8 marca przeprowadzono kwalifikacje, a 9 marca konkurs główny. Finał cyklu miał miejsce w Oslo, gdzie 10 marca odbyły się kwalifikacje, a 11 marca – konkurs składający się z jednej serii skoków.

Wszystkie trzy konkursy wygrał ówczesny lider klasyfikacji Pucharu Świata, Adam Małysz, który tym samym zwyciężył w całym cyklu. Drugie miejsca w poszczególnych konkursach Turnieju Nordyckiego zajmowali: Martin Schmitt, Andreas Goldberger i Stefan Horngacher, a na najniższym stopniu podium zawodów stawali: Wolfgang Loitzl, Igor Medved i Martin Schmitt. W klasyfikacji łącznej na drugim miejscu za Małyszem uplasował się Goldberger, a trzeci był Schmitt.

Zwycięzca turnieju, Adam Małysz w trzech startach uzyskał łączną przewagę 72,7 punktu nad drugim w klasyfikacji Goldbergerem, co było najwyższym tego typu wynikiem od początku rozgrywania Turnieju Nordyckiego, niepobitym w żadnej z kolejnych edycji.

Przed Turniejem Nordyckim

Organizacja 
Organizatorem pierwszego z konkursów, który odbył się w Falun, był związek Svenska Skidspelen. Za organizację drugiego konkursu, na skoczni w Trondheim, odpowiedzialny był miejscowy klub Sør Trøndelag Skikrets. Ostatni z konkursów, który przeprowadzono w stolicy Norwegii – Oslo, odbył się dzięki Norweskiemu Związkowi ds. Rozwoju Narciarstwa – Skiforeningen.

Tło zawodów 

Turniej Nordycki rozpoczynał ostatni, szósty period sezonu 2000/2001 w skokach narciarskich. Poza konkursami na skoczniach w Skandynawii, do tego periodu zaliczono także finałowe konkursy Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Planicy. Poprzednią edycję Turnieju Nordyckiego, w 2000 wygrał Sven Hannawald po zwycięstwie dwóch z czterech konkursów cyklu. Z powodu problemów zdrowotnych Niemiec nie wystartował jednak w konkursach Turnieju Nordyckiego 2001 i tym samym utracił szansę, aby powtórzyć sukces.

Przed rozpoczęciem turnieju przeprowadzonych zostało siedemnaście indywidualnych konkursów Pucharu Świata, trzy konkursy drużynowe Pucharu Świata oraz cztery konkursy o mistrzostwo świata w narciarstwie klasycznym. Najwięcej zwycięstw w Pucharze Świata 2000/2001 odniósł Adam Małysz, który triumfował ośmiokrotnie i prowadził w klasyfikacji generalnej. Pięć wygranych konkursów miał na swoim koncie Martin Schmitt i plasował się na drugim miejscu w Pucharze Świata. Po jednym konkursie wygrali ponadto: Matti Hautamäki, Noriaki Kasai, Ville Kantee i Risto Jussilainen. W konkursach drużynowych wygrywały natomiast zespoły Norwegii, Japonii i Finlandii. Na przełomie 2000 i 2001, odbył się 49. Turniej Czterech Skoczni zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata. Zwycięstwo w cyklu odniósł Adam Małysz, który bezpośrednio wyprzedził Janne Ahonena i Martina Schmitta.

W indywidualnych konkursach o mistrzostwo świata w Lahti najlepsi okazali się Małysz i Schmitt, którzy wywalczyli po jednym złotym i jednym srebrnym medalu. Brązowe medale zdobyli natomiast Janne Ahonen i Martin Höllwarth. W konkursach o mistrzostwo drużynowe zwyciężyły ekipy Niemiec i Austrii.

Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem turnieju 
Poniżej znajduje się klasyfikacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przed rozpoczęciem Turnieju Nordyckiego 2001, czyli po przeprowadzeniu siedemnastu konkursów indywidualnych.

Zasady 
Do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego 2001, w przeciwieństwie do edycji z 2000, wliczane były noty punktowe uzyskane podczas wszystkich trzech konkursów na takiej samej zasadzie jak w Turnieju Czterech Skoczni. Z uwagi na fakt, że Turniej Nordycki był częścią Pucharu Świata i osiągnięte w nich rezultaty były zaliczane do klasyfikacji PŚ, w turnieju obowiązywały takie same zasady jak w pozostałych konkursach. W zawodach tej rangi do konkursu głównego dopuszczanych jest 50 zawodników wyłonionych na podstawie wyników osiągniętych w serii kwalifikacyjnej, o ile ta nie została odwołana. Po pierwszej serii skoków wyłanianych jest trzydziestu najlepszych zawodników, którzy mają prawo startu w serii finałowej. Kolejność miejsc ustalana jest na podstawie osiągniętych not punktowych, w skład których wchodzą punkty za osiągniętą odległość oraz noty sędziowskie za styl.

Skocznie 
Konkursy Turnieju Nordyckiego w 2001 przeprowadzone zostały na trzech skoczniach narciarskich – Lugnet w Falun, Granåsen w Trondheim oraz Holmenkollbakken w Oslo. Wszystkie trzy obiekty były dużymi skoczniami narciarskimi.

Jury 
Podobnie jak w pozostałych zawodach Pucharu Świata, głównym dyrektorem konkursów Turnieju Nordyckiego był Walter Hofer, a jego asystentem – Miran Tepeš. Delegatem technicznym pierwszego i trzeciego konkursu był Pierre Bailly, a jego asystentem był Fredi Zarucchi. W drugim konkursie funkcję sędziego technicznego pełnił Gert Aigmüller, a asystował mu Christian Hauswirth. Dyrektorem konkursu w Falun był Pekka Hyvärinen, konkursu w Trondheim – Ole Walseth, a zawodów w Oslo – Torgeir Nordby.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wszystkich sędziów, którzy oceniali styl skoków podczas konkursów Turnieju Nordyckiego 2001 wraz z zajmowanymi przez nich miejscami na wieży sędziowskiej.

Podium klasyfikacji łącznej

Falun 

Dnia 6 marca 2001 miała odbyć się seria kwalifikacyjna przed pierwszym konkursem Turnieju Nordyckiego 2001 w Falun, jednak została odwołana z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych i do startu w konkursie głównym dopuszczono wszystkich, 57 skoczków. W pierwszej serii konkursowej tylko dwóm zawodnikom udało się osiągnąć odległość powyżej punktu konstrukcyjnego, umieszczonego na 115 metrze. Pierwszym, który tego dokonał, był wicelider Pucharu Świata – Martin Schmitt, który skoczył 118 metrów. Półtora metra dalej lądował Adam Małysz, dzięki czemu wyprzedził Schmitta o 2,7 punktu i po pierwszej serii był liderem. Na trzecim miejscu, po skoku na 107,5 metra, plasował się Wolfgang Loitzl. Konkurs stał na niskim poziomie ze względu na silny wiatr, który uniemożliwił zawodnikom osiąganie dobrych rezultatów. Po skokach pierwszych siedmiu zawodników sędziowie podjęli decyzję o podniesieniu belki startowej i rozpoczęciu rywalizacji od początku. Zawodnicy, których skoki zostały anulowane, wystąpili pod koniec serii.

W serii finałowej tylko trzej zawodnicy nie osiągnęli odległości równej przynajmniej 100 metrom, a czterech osiągnęło lub przekroczyło punkt konstrukcyjny. Najdalej skoczył ponownie Adam Małysz, który tym razem lądował na 124 metrze. Rezultat o pół metra gorszy uzyskał Martin Schmitt i uplasował się na drugim miejscu. Poza Małyszem i Schmittem, najdłuższe skoki oddali trzeci – Wolfgang Loitzl (118 m) oraz szósty – Andreas Goldberger (115 m).

Wyniki zawodów (07.03.2001) 

Legenda:
 nq – zawodnik nie zakwalifikował się.

Trondheim 

Kwalifikacje do drugiego konkursu Turnieju Nordyckiego 2001 odbyły się 8 marca na skoczni w Trondheim. Najlepszym zawodnikiem serii kwalifikacyjnej został Martin Schmitt po skoku na 129,5 metra, a drugie miejsce zajął Adam Małysz, który uzyskał rezultat o pół metra gorszy. Spośród zawodników, którzy nie mieli zapewnionej kwalifikacji do konkursu głównego, najlepiej spisał się Hideharu Miyahira, który uzyskał 124 metry.

Dzień później o godzinie 18:00 lokalnego czasu rozpoczęto rywalizację w konkursie. Po pierwszych kilku skokach pod skocznią Granåsen pojawiły się podmuchy wiatru pod narty dochodzące do 4 metrów na sekundę. Przyczyniło się to do kilku dalekich skoków osiągniętych przez nieutytułowanych zawodników, w wyniku czego jury konkursu kilkukrotnie obniżało platformę startową i wznawiano konkurs. Ostatecznie, po naradzie sędziowie postanowili przerwać rywalizację i wznowić ją o godzinie 19:00. O wskazanej godzinie ponownie rozpoczęto konkurs przy belce startowej ustawionej na trzeciej pozycji. Tak niskie ustawienie belki spowodowało, że zawodnicy nie osiągali dobrych odległości i większość z nich, włącznie z zawodnikami zajmującymi czołowe miejsca w Pucharze Świata, lądowała przed setnym metrem. Tylko siedmiu zawodnikom udało się przekroczyć granicę 100 metrów. Najdłuższą odległość, 123 metry, osiągnął Kristoffer Jåfs i był liderem po pierwszej serii. Drugie miejsce zajmował Igor Medved po skoku na 122,5 metra, natomiast na trzecim miejscu plasował się Andreas Goldberger, który skoczył 121 metrów. Z czołowej piętnastki Pucharu Świata tylko Adam Małysz skoczył ponad 100 metrów i po skoku na 116 metrów zajmował czwartą pozycję. Ze startu w konkursie zrezygnowali dwaj czołowi skoczkowie fińscy – Jani Soininen i Janne Ahonen, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec działań sędziów.

W serii finałowej pierwszym zawodnikiem, który przekroczył granicę 100 metrów, był Risto Jussilainen, który uzyskał 124,5 metra. Pozwoliło to Finowi na poprawienie swojej pozycji o siedemnaście miejsc (awans z 26. na 9. pozycję). Odległość większą lub równą punktowi konstrukcyjnemu skoczni uzyskało jeszcze pięciu zawodników. Ósmy po pierwszej serii – Veli-Matti Lindström skoczył 127,5 metra. Następnie, czwarty po pierwszej serii – Adam Małysz o cztery metry poprawił dotychczasowy rekord skoczni Thomasa Hörla i Svena Hannawalda, skacząc 138,5 metra. Kolejnym z zawodników był Andreas Goldberger, który również lądował daleko, ale uzyskane przez niego 134 metry nie pozwoliły na pokonanie Małysza. Pierwsi dwaj zawodnicy pierwszej serii – Kristoffer Jåfs i Igor Medved uzyskali jedne z lepszych odległości serii finałowej – Jåfs skoczył 120 metrów, a Medved lądował dwa metry dalej, jednak było to za mało, aby wyprzedzić Adama Małysza. Mimo przegranej z Małyszem i Goldbergerem, zarówno trzecie miejsce Medveda, jak i czwarte miejsce Jåfsa były najlepszymi wynikami w dotychczasowej karierze obu zawodników. Zwycięstwo Adama Małysza zwiększyło jego przewagę na pierwszym miejscu w klasyfikacji Turnieju Nordyckiego, a także zagwarantowało mu zdobycie Kryształowej Kuli za Puchar Świata 2000/2001.

Wyniki kwalifikacji i zawodów (08.-09.03.2001) 

Legenda:
 DNS – zawodnik nie wystartował;
 pq – zawodnik z zapewnionym udziałem w konkursie głównym dzięki miejscu w pierwszej „15” Pucharu Świata;
 Q – zawodnik zakwalifikował się;
 nq – zawodnik nie zakwalifikował się.

Klasyfikacja Turnieju Nordyckiego po dwóch konkursach 
Po loteryjnym konkursie w Trondheim nastąpiły spore przetasowania na miejscach w klasyfikacji Turnieju Nordyckiego. Kolejność na pierwszych czterech miejscach w klasyfikacji była taka sama jak podczas drugiego konkursu TN. Z drugiego na szóste miejsce spadł Martin Schmitt, z czwartego na piąte – Risto Jussilainen, a z piątego na dziesiąte – Stefan Horngacher. Na miejsca poza pierwszą dziesiątką spadli: Wolfgang Loitzl, Noriaki Kasai i Stefan Kaiser, a na miejsca w pierwszej dziesiątce awansowali: Kristoffer Jåfs, Veli-Matti Lindström oraz Kazuhiro Nakamura. Prowadzenie w turnieju utrzymał Adam Małysz.

Oslo 

Dwa dni po przeprowadzeniu zawodów w Trondheim, tj. 10 marca 2001, odbyła się seria kwalifikacyjna do ostatniego konkursu Turnieju Nordyckiego 2001 – na Holmenkollbakken w Oslo. W kwalifikacjach najlepszy był Martin Schmitt, który jako jedyny osiągnął rezultat lepszy od punktu konstrukcyjnego skoczni, skacząc 121,5 metra. Drugi w kwalifikacjach był Stefan Horngacher, który skoczył 114 metrów, a trzecie miejsce zajął Jakub Janda, który uzyskał 112,5 metra. Janda był także najlepszym zawodnikiem spośród tych, którzy nie mieli zapewnionej kwalifikacji. Ze startu w serii kwalifikacyjnej zrezygnowało czterech zawodników z zapewnioną kwalifikacją: Adam Małysz, Noriaki Kasai, Janne Ahonen i Jani Soininen.

11 marca o godzinie 13:45 rozpoczął się konkurs główny, do którego zgłoszonych zostało pięćdziesięciu zawodników. Od początku zawodów w Oslo była mgła, co utrudniało przeprowadzanie konkursu. Pierwszym zawodnikiem, który przekroczył 110 metrów, był Toni Nieminen (111 m). Rezultat o 3,5 metra lepszy uzyskali Jussi Hautamäki i bezpośrednio po nim – Andreas Goldberger. Z 43. numerem startowym wystąpił Stefan Horngacher, który jako pierwszy przekroczył punkt K, uzyskując 120 metrów. Austriak lądował bez telemarku, za co obniżono mu noty sędziowskie, ale mimo to wyprzedził wszystkich dotychczasowych zawodników. Kolejnymi zawodnikami byli: Wolfgang Loitzl, który osiągnął 113 metrów, a następnie – Matti Hautamäki, który lądował metr bliżej. Wicelider klasyfikacji Pucharu Świata i zwycięzca kwalifikacji – Martin Schmitt jako drugi przekroczył punkt konstrukcyjny, lądując na 117 metrze, jednak nie zdołał wyprzedzić Horngachera i plasował się na drugiej pozycji. Serię zakończył lider Pucharu Świata i Turnieju Nordyckiego – Adam Małysz. Podobnie jak w poprzednich konkursach turnieju, Małysz uzyskał najlepszą odległość – 124,5 metra i o 13,6 punktu wyprzedzał drugiego w klasyfikacji Horngachera.

O godzinie 14:50 miała rozpocząć się seria finałowa zawodów w Oslo. Po obradach sędziowie postanowili jednak ją odwołać i uznać wyniki pierwszej serii za wyniki ostateczne. Dlatego też zwycięzcą zawodów został Adam Małysz, drugie miejsce zajął Stefan Horngacher, a trzeci był Martin Schmitt.

Wyniki kwalifikacji i zawodów (10.-11.03.2001)

Holmenkollen Skifestival 
Tradycyjnie, konkurs w Oslo był częścią Holmenkollen Skifestival – corocznego cyklu w konkurencjach klasycznych, rozgrywanego od 1892. W 2001 po raz pierwszy podczas festiwalu rozegrano zawody kobiet w skokach narciarskich. W konkursie zwyciężyła Daniela Iraschko, która wyprzedziła drugą Henriette Smeby o 67,7 punktu, trzecią Evę Ganster o 69,6 punktu. W zawodach uczestniczyło łącznie dziewięć skoczkiń narciarskich – dwie Austriaczki, trzy Norweżki, dwie Japonki i dwie Amerykanki.

W ramach festiwalu przyznawany jest medal Holmenkollen. W 2001 postanowiono go przyznać trojgu zawodników. Wśród nich był zwycięzca Turnieju Nordyckiego – Adam Małysz, a także dwoje norweskich biegaczy narciarskich – Bente Skari i Thomas Alsgaard.

Klasyfikacja generalna turnieju 
Po przeprowadzeniu ostatniego konkursu Turnieju Nordyckiego 2001 na pierwszym umocnił się Adam Małysz, który ostatecznie wyprzedził drugiego Andreasa Goldbergera o 72,7 punktu. Była to największa przewaga punktowa pomiędzy pierwszym i drugim zawodnikiem Turnieju Nordyckiego od początku rozgrywania turnieju. Trzecie miejsce zajął Martin Schmitt ze stratą 161,6 punktu do Małysza. Sklasyfikowanych zostało 69 skoczków, co ukazane zostało w poniższym zestawieniu.

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy wszystkich szesnastu reprezentacji, które uczestniczyły w Turnieju Nordyckim 2001. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodników z poszczególnych państw, którzy przynajmniej raz zostali zgłoszeni do serii kwalifikacyjnej. W tabeli przedstawiono także wyniki zajmowane przez zawodników we wszystkich konkursach.

Legenda:
 DNS – zawodnik nie wystartował w konkursie głównym;
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany;
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji.

Klasyfikacja Pucharu Świata po zakończeniu turnieju 
Po rozegraniu konkursów Turnieju Nordyckiego na prowadzeniu w Pucharze Świata umocnił się Adam Małysz, który o 408 punktów wyprzedzał Martina Schmitta i o 623 punkty – Risto Jussilainena. Poniżej znajduje się klasyfikacja generalna Pucharu Świata po przeprowadzeniu dwudziestu konkursów indywidualnych.

Uwagi

Przypisy 

2001
2001 w sportach zimowych
2001 w Norwegii
2001 w Szwecji
Puchar Świata w skokach narciarskich w Falun
Puchar Świata w skokach narciarskich w Trondheim
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo